Alfaro se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anastasio Gonzalez Alfaro
 Anastasio Alfaro